Lötzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gesine Lötzsch (* 1961), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Karl Lötzsch, deutscher Architekt (Patitz & Lötzsch), siehe Albert Patitz
 Karl-Heinz Lötzsch (1925–2017), deutscher Schriftkünstler und Grafiker
 Kurt Lötzsch (1911–1961), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Lutz Lötzsch (* 1959), deutscher Radrennfahrer, mehrmaliger DDR-Meister
 Ronald Lötzsch (1931–2018), deutscher Sprachwissenschaftler
 Wolfgang Lötzsch (* 1952), deutscher Radrennfahrer, mehrmaliger DDR-Meister

Siehe auch:
 Christel Loetzsch (* 1986), deutsche Mezzosopranistin
 Lötsch